1+1 est une addition dont la somme vaut 2 (deux) mais ce peut être également :
 1+1, chaîne de télévision privée ukrainienne fondée en 1995 ;
 1+1, chanson de Beyoncé, parue en 2011 sur son quatrième album studio 4 ;
 1+1, œuvre musicale du compositeur américain Philip Glass composée en 1968 ;
 1+1, un album d'Herbie Hancock et Wayne Shorter paru en 1997 ;
 1+1, soit « Un plus une », film de Claude Lelouch sorti en 2015.